Николай Расторгуев:
 Расторгуев, Николай Вячеславович (род. 1957) — певец, лидер музыкальной группы «Любэ».
 Расторгуев, Николай Сергеевич (1920—1997) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.